Offenhausen ist der Name folgender geographischen Objekte:

 Offenhausen (Mittelfranken), Gemeinde im Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Offenhausen (Oberösterreich), Gemeinde im Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

Gemeindeteile:
 Offenhausen (Gomadingen), Ortsteil von Gomadingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Offenhausen (Neu-Ulm), Ortsteil von Neu-Ulm, Landkreis Neu-Ulm, Bayern 

Wüstungen:
 Offenhausen (Wüstung, Bad Emstal), Wüstung auf dem Gebiet von Bad Emstal, Landkreis Kassel, Hessen 
 Offenhausen (Wüstung, Lohra), Wüstung auf dem Gebiet von Lohra, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen 
 Offenhausen (Burgwüstung), Burgwüstung im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen